Прелесне — село, Донецька область, Слов'янський район
 Прелесне — селище, Харківська область, Харківський район